Влади́мир Никола́евич Подопригора́ (род. , город Балхаш Карагандинской области, Казахская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, кандидат экономических наук.

Биография

Образование 
 1977 год — окончил Ижевский механический институт
 1991 год — окончил Академию народного хозяйства
 1993 год — окончил Дипломатическую Академию МИД России

Карьера 
 1980—1983 — второй секретарь Можгинского городского комитета ВЛКСМ.
 1981—1983 — член Можгинского городского комитета народного контроля.
 1983—1984 — инструктор промышленно-транспортного отдела Можгинского городского комитета КПСС.
 1985—1988 — заведующий промышленно-транспортным отделом Можгинского городского комитета КПСС.
 С 1986 года — депутат Можгинского городского Совета народных депутатов.
 1988—1990 — первый заместитель председателя Можгинского городского Исполнительного комитета Совета народных депутатов.
 1990—1993 — народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР, член Совета национальностей.
 1990—1992 — заместитель председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политики и сотрудничеству.
 В 1991 году — член Совета Национальностей Верховного Совета СССР
 С 1991 года — вице-президент клуба «Бизнес и политика».
 1992—1993 — сопредседатель фракции «Согласие ради прогресса» Верховного Совета Российской Федерации.
 1990—1993 — член Конституционной Комиссии, член Конституционного Совещания Российской федерации.
 1992—1993 — председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политики и сотрудничеству, член Президиума Верховного совета РСФСР.
 1992—1993 — член Высшего экономического Совета России
 С 1992 года — член Исполнительного комитета международного проекта «Восток — Запад. Парламентская практика».
 1993—1994 — руководитель аппарата Федерального Собрания Российской Федерации.
 1993—1996 — депутат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
  1993 - 2022 — председатель общественного объединения «Ассамблея Парламентариев».
  1994 - 2022 председатель попечительского совета Восточно-Европейского международного университета.
 1994—1996 — председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Политического Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы и председатель Внешнеполитической Комиссии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.
  1996 -2008 — заместитель Главы администрации Новгородской области — представитель Новгородской области при Правительстве Российской Федерации.
  1996 -2021 — председатель наблюдательного совета Международного Библиотечного Информационно-аналитического центра.
  2002 -2022 — Генеральный секретарь общественного объединения «Центр поддержки профессиональных союзов и гражданских инициатив „Профцентр“»

Кандидат в президенты России в 1996 г снял свою кандидатуру в пользу Жириновского .

Семья 
 Отец — Николай Борисович (1929—1999) — железнодорожник.
 Мать — Полина Кузьминична (урожд. Соколова) (1934 г. р.) — работник железнодорожного транспорта.
 Жена — Раиса Харисовна Садыкова
 Дети — Руслан (1978 г. р.), Анисья (1982 г. р.).

Ссылки 
 Подопригора Владимир Николаевич

Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Члены КПСС
Депутаты городских советов РСФСР
Члены Президиума Верховного Совета РСФСР
Члены Совета Национальностей (1989—1991)
Председатели Демократической партии России